Heyduck ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heyduck (1900–1951), Todesopfer des DDR-Grenzregimes vor dem Bau der Berliner Mauer
 Christof Heyduck (* 1927), deutscher Bühnenbildner und freischaffender Künstler
 Erich Heyduck (* 1952), österreichischer Bühnenbildner, Lichtdesigner, Dokumentarfilmer
 Georg Paul Heyduck (1898–1962), Breslauer Künstler
 Nikolaus Heyduck (* 1957), deutscher Künstler und Komponist
 Oswald Heyduck (1912–1982), deutscher SS-Obersturmführer.

Siehe auch:
 Hayduck
 Heiduk
 Haiduk
 Haiduc
 Heiducken